Кооперати́вная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кооперативная улица — улица в Великом Новгороде.
 Кооперативная улица — прежнее название улицы Сулимова в Екатеринбурге.
 Кооперативная улица — улица в Иванове.
 Кооперативная улица — прежнее (до 1975 г.) название улицы Лебедева в Йошкар-Оле.
 В Казани:
 Кооперативная улица — в советский период название части улицы Пушкина в Казани.
 Кооперативная улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Кооперативная улица — улица в посёлке Большие Дербышки Советского района Казани.
 Кооперативная улица — улица в посёлке Малые Дербышки Советского района Казани.
 Кооперативная улица — улица в Кирове.
 Кооперативная улица — улица в Королёве.
 Кооперативная улица — улица в Липецке.
 В Москве:
 Кооперативная улица — улица в Хамовниках;
 Кооперативная улица — прежнее (до 1965 года) название Мастеровой улицы (до 1960 года в составе Перова).
 Кооперативная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Кооперативная улица — улица в Зеленогорске;
 Кооперативная улица — улица в посёлке Парголово (Торфяное);
 Кооперативная улица — улица в Петергофе.
 
 Кооперативная улица — улица в Саранске.
 Кооперативная улица — улица в Салехарде.
 В Томске:
 Кооперативная улица — улица в Тимирязевском;
 Кооперативная улица— улица в Эуште;
 Кооперативный переулок — улица в Ленинском районе;
 Кооперативный переулок — улица в Эуште.
 В Уфе:
 Кооперативная улица;
 2-я Кооперативная улица;
 Малая Кооперативная улица.
 Кооперативная улица — улица в Ярославле.

Крым 
 Кооперативная улица — улица в Керчи.

Украина 
 Кооперативная улица — улица в Виннице.
 Кооперативная улица — улица в Киеве.
 Кооперативная улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Кооперативная улица — прежнее название улицы Маркова в Алма-Ате.